Carlo Petrangeli – attore italiano
 Giancarlo Petrangeli – ex calciatore italiano
 Simone Petrangeli – politico e avvocato italiano